Chimney Rocks bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chimney Rocks (Kentucky)	
 Chimney Rocks (Ohio)	
 Chimney Rocks (Berks County, Pennsylvania)	
 Chimney Rocks (Blair County, Pennsylvania)	
 Chimney Rocks (Cumberland County, Pennsylvania)	
 Chimney Rocks (Franklin County, Pennsylvania)	
 Chimney Rocks (Blount County, Tennessee)	
 Chimney Rocks (Claiborne County, Tennessee)	
 Chimney Rocks (Cocke County, Tennessee)	
 Chimney Rocks (Utah)	
 Chimney Rocks (Virginia)	
 Chimney Rocks (Wyoming)